Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Jean-le-Théologien d’après l'apôtre Jean :
 la cathédrale Saint-Jean-le-Théologien de New York aux États-Unis ;
 la cathédrale Saint-Jean-le-Théologien de Nicosie à Chypre ;
 la cathédrale Saint-Jean-le-Théologien d’Oban au Royaume-Uni ;
 la cathédrale Saint-Jean-le-Théologien de Saint John's en Antigua-et-Barbuda.

Voir aussi 
 Liste des cathédrales

JeanThéologien
~SaintJeanThéologien